Jacques Pâris de Bollardière (1907-1986), officier général de l’armée française.
 Jacques Pâris de Bollardière (1947-), général de division, directeur du service national depuis .
 Sybille de Bollardière (1951-), écrivaine française.